Arsen ist ein männlicher Vorname. Er ist die armenische Form von Arsenios bzw. Arsenius. Arsène ist die französischsprachige Form.


Bekannte Namensträger

Arsen 
 Arsen Schachlamasowitsch Alachwerdijew (* 1949), sowjetischer Ringer
 Arsen Awakow (* 1964), ukrainischer politischer Funktionär
 Arsen Awetissjan (* 1973), armenischer Fußballspieler
 Arsen Berberian (1937–2013), Erzbischof der Armenischen Apostolischen Kirche
 Arsen Dedić (1938–2015), kroatischer Musiker und Poet
 Arsen Dschulfalakjan (* 1987), armenischer Ringer
 Arsen Suleimanowitsch Fadsajew (* 1962), sowjetischer Ringer
 Arsen Galstjan (* 1989), russischer Judoka armenischer Herkunft
 Arsen Goulamirian (* 1987), französischer Profiboxer armenischer Herkunft

 Arsen Kalenbajew (* 1999), kirgisischer Billardspieler
 Arsen Baschirowitsch Kanokow (* 1957), Präsident der russischen Republik Kabardino-Balkarien
 Arsen Kasabijew (* 1987), polnisch-georgischer Gewichtheber
 Arsen Borissowitsch Kozojew (1872–1944), ossetischer Schriftsteller
 Arsen Mekokischwili (1912–1972), sowjetischer Ringer georgischer Herkunft
 Arsen Melikjan (* 1976), armenischer Gewichtheber
 Arsen Miqajeljan (* 1982), Politiker der Republik Bergkarabach
 Arsen Sergejewitsch Pawlow (1983–2016), russischer Milizenführer
 Arsen Anatoljewitsch Rewasow (* 1966), russischer Schriftsteller

Arsène 
 Arsène Auguste (1951–1993), haitianischer Fußballverteidiger
 Arsène Becuwe (1891–1992), belgischer Komponist und Dirigent
 Arsène Darmesteter (1846–1888), französischer Romanist, Sprachwissenschaftler und Lexikograf
 Arsène Fokou Fosso (* 1983), kenianischer Boxer 
 Arsène Houssaye (1815–1896), französischer Journalist, Schriftsteller, Kunst- und Literaturkritiker
 Arsène Luchini (1922–1998), französischer Skispringer
 Arsène Mersch (1913–1980), luxemburgischer Radrennfahrer
 Arsène Millocheau (1867–1948), französischer Radrennfahrer
 Arsène Muzerelle (1919–2016), französischer Organist, Chorleiter und Dirigent
 Arsène Pujo (1861–1939), US-amerikanischer Politiker
 Arsène Tchakarian (1916–2018), Mitglied der französischen Résistance armenischer Herkunft
 Arsène Verny (* 1956), tschechisch-deutscher Rechtswissenschaftler und Universitätsprofessor
 Arsène Wenger (* 1949), französischer Fußballtrainer

Fiktion
 Arsène Lupin, Romanfigur des französischen Autors Maurice Leblanc

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname